Бартек (Bartek) — польское, чешское и словацкое имя и фамилия, когнат Бартоломео. Известные носители фамилии:

 Бартек, Томаш (род. в 1958) — чехословацкий гандболист, участник летних Олимпийских игр 1988 года.
 Бартек, Стив (род. в 1952) — американский композитор, аранжировщик и гитарист. 
 Бартекова, Данка (род. в 1984) — словацкая спортсменка-стрелок, бронзовая медалистка Олимпийских игр 2012 года.

Примечания

См. также 
 Бартоломей (значения)
 Варфоломей (имя)
 Сан-Бартоломео